Albanie italienne peut désigner :
 Protectorat italien sur l'Albanie (1917-1920) ;
 Royaume albanais (1939-1943).